Gerwers ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gerwers (* 1963), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Rees
 Martin Gerwers (* 1963), deutscher Maler
 Thomas Gerwers (* 1965), deutscher Fotograf und Publizist